

Geografia
Wheatley – villaggio del Regno Unito in Oxfordshire, Inghilterra
Wheatley – comune degli Stati Uniti in Arkansas

Persone
Alan Wheatley – attore e annunciatore radiofonico britannico
Ben Wheatley – regista e sceneggiatore britannico
Dennis Wheatley – scrittore britannico
Phillis Wheatley – poetessa statunitense
Tyrone Wheatley – giocatore di football americano statunitense

Altro 
Wheatley – personaggio del videogioco Portal 2